Gárdonyi László (1908–1971) színművész
 Gárdonyi László (1953) díszlettervező, látványtervező, szcenikai vezető, művészeti vezető
 Gárdonyi László (1956) dzsesszzongorista